Die folgende Liste der Davis-Cup-Mannschaften gibt alle Mannschaften wieder, die jemals im Davis Cup angetreten sind. Die Spalten enthalten das jeweils erste und bisher letzte Jahr, in dem die Mannschaft für den Bewerb nannte, sowie die Anzahl der gewonnenen Titel und Finalniederlagen. Die letzte Spalte gibt die Gruppe wieder, in der das Team aktuell antritt.

Durch Klicken auf die jeweilige Spalte kann die Tabelle sortiert werden.

Stand: 2018

Weblinks und Referenzen 
Davis Cup - Teams - Teams A to Z, www.daviscup.com, abgerufen am 9. Mai 2018

!
Liste (Herrentennis)